Lluís de Requesens i de Relat (s.XIV - s.XV) Senyor de la baronia d'Altafulla i de la Nou.
 Lluís de Requesens i Joan de Soler (? ~1435 - 1509), alt funcionari reial i segon comte de Palamós.
 Lluís de Requesens i Zúñiga (Molins de Rei, 1528 - Brussel·les, 1576), militar i administrador reial.
 Lluís de Requesens (poeta) Poeta del .